Флатау:
 Флатау, Казимеж (1910—2000) — польский клавесинист.
 Флатау, Эдвард (1868—1932) — польский невролог, работы которого оказали большое влияние на развитие неврологии.